Avenida Metropolitan puede referirse a:

 Avenida Metropolitan (Nueva York), una importante calle de este-oeste localizada en Nueva York en los boroughs de Brooklyn y Queens
 Estaciones del Metro de Nueva York
 Avenida Metropolitan (línea Crosstown), servida por los trenes del servicio 
Middle Village–Avenida Metropolitan (línea de la Avenida Myrtle), la terminal norte, servid por los trenes del servicio